Langenhagen (Duderstadt), een plaats in de gemeente Duderstadt in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Langenhagen (Löhne), een plaats in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
 Langenhagen (Mecklenburg), een ortsteil van Techentin in Mecklenburg-Voor-Pommeren, Duitsland
 Langenhagen (Nedersaksen), een gemeente nabij Hannover in Nedersaksen, Duitsland
 Langenhagen (Pommern), een voormalige Duitse gemeente die tegenwoordig in Polen ligt
 Langenhagen (Salzkotten), een plaats in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
 Langenhagen (Schönwalde am Bungsberg), een plaats in de stad Schönwalde am Bungsberg in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein